Le tournoi de Hambourg 1987 peut faire référence au :
 tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1987),
 masters de Hambourg 1987.